Maiermühle ist der Ortsname von

 Maiermühle (Inzell), Ortsteil der Gemeinde Inzell, Landkreis Traunstein, Bayern
 Maiermühle (Pöttmes), Ortsteil des Marktes Pöttmes, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern

Siehe auch:

 Maiersmühle